Троицкое кладбище — название некрополей в нескольких населённых пунктах:
 Троицкое кладбище — в Берлине
 Троицкое кладбище — в Елабуге
 Троицкое кладбище — в Красноярске
 Троицкое кладбище — в Кургане
 Троицкое кладбище — в Одессе
 Троицкое кладбище — в Орле

См. также 
 Троицкое
 Троицкая церковь